Mužská dvouhra Astana Open 2020 probíhala na přelomu října a listopadu 2020. Do singlové soutěže nursultanského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o premiérový ročník turnaje dodatečně zařazeného do kalendáře okruhu ve formě náhrady za události zrušené kvůli koronavirové pandemii.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený John Millman, jenž ve finále za 1.48 hodiny zdolal francouzskou turnajovou trojku Adriana Mannarina po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–1. 31letý Australan v utkání odvrátil všech šest brejkbolů a třikrát Francouzi prolomil podání. Poměr vzájemných utkání navýšil na 3–0. Na okruhu ATP Tour si tak připsal premiérové turnajové vítězství, když dvě předchozí finále prohrál. V sezóně 2020 se stal pátým tenistou, jenž poprvé triumfoval na túře ATP. Navázal tím na Uga Humberta, Caspera Ruuda, Thiaga Seybotha Wilda a Miomira Kecmanoviće. Rovněž se stal pátým hráčem probíhající sezóny, který ovládl turnaj, přestože na cestě za titulem musel odvrátit mečbol. Ve čtvrtfinále proti Tommy Paulovi čelil Millman za stavu her 3–5 dvěma mečbolovým hrozbám. Následně otočil i závěrečný tiebreak ze stavu 0:5.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Astana Open
ATP Tour 2020